Alexei Grigorjewitsch Kopnin (; * 17. Dezember 1918 in Rybinsk; † 17. Juni 1991 in Tscheljabinsk) war ein sowjetischer Schachkomponist.

Schachkomposition 
Seit 1946 publizierte Kopnin mehr als 300 Kompositionen, davon waren 130 Studien. 240 seiner Werke erhielten Auszeichnungen, darunter 50 erste Preise. Zwischen 1948 und 1985 nahm er an verschiedenen UdSSR-Einzelmeisterschaften teil und wurde zweimal Dritter, 1948 in der Zweizüger- und 1973 in der Dreizügerabteilung.

Nachfolgend eine gelungene Komposition aus der Theorie der Turmendspiele.

Lösung:
1. Td3–d4! c4–c3
2. Td4–c4 c3–c2
3. Tc4–c7! Tb2–b7 Fesselung
4. Kh7–h8! Tb7–b2
5. Kh8–h7 Tb2–b7
6. Kh7–h8 Tb2–b6
7. Kh8–h7 Tb2–b7 7. Tc7–c8+? Kf8–f7 8. Tc8–c7+ Kf7–g6
8. Kh7–h8 Tb7–b1
9. Tc7–c8+! Kf8–f7
10. Tc8–c7+ Kf7–g6
11. Tc7–c6+ Kg6–f7
12. Tc6–c7+ Kf7–f8
13. Tc7–c8+ Dauerschach

1959 wurde Kopnin zum Internationalen Schiedsrichter für Schachkomposition ernannt. 1975 wurde ihm der Titel Internationaler Meister für Schachkomposition verliehen.

Weblinks 

 Kompositionen von Alexei Kopnin auf dem PDB-Server
 Ju. G. Gorbatenko, W. S. Kolpakow: Kopnin. Enzyklopädie Tscheljabinsk

Einzelnachweise 

Sowjetbürger
Schachkomponist
Russe
Geboren 1918
Gestorben 1991
Mann